Atraso médio é um termo técnico relacionado a Central de Atendimento Telefônico.

O atraso médio é o resultado de um cálculo estatístico, em um sistema DAC (PABX), que mede o intervalo de tempo médio entre o atendimento de uma chamada até a sua transferência para um agente disponível ao atendimento. Normalmente, inclui uma mensagem inicial Anúncio durante o tempo de espera.

O atraso médio pode ser utilizado como baliza de qualidade do serviço prestado na empresa.

Ver também 
Anunciador digital

Telefonia
Central de atendimento telefônico